Göran Färm – politico svedese
 Mathias Färm – chitarrista, cantante e batterista svedese